Поляново — населённый пункт
 в Болгарии
 Поляново — село в Бургасской области;
 Поляново — село в Хасковской области;
 в России
 Поляново — деревня в Смоленской области.

См. также 
 Полянов